AAZ est un code qui peut désigner:
 , une langue malayo-polynésienne de l'Indonésie, selon son code ISO 639 ;
  ;
 1.9 R4 TD 55kW, un moteur d'automobile dont la production a été arrêtée, selon son code d'identification. (voir aussi: ).

Homonymie
Homonymie d'acronyme